Лимбо може да се отнася до:
 Лимбо – танц и игра
 Лимбо – междинно място между рая и ада в католическата теология